Olchowo (Groot-Polen) - plaats in Groot-Polen, Polen
Olchowo (Ermland-Mazurië) - plaats in Ermland-Mazurië, Polen
Olchowo (West-Pommeren) - plaats in West-Pommeren, Polen